Tiefenbruch bezeichnet

 eine Ortslage von  Tostedt

 als Familienname den Namen von
 Franz Tiefenbruch (1609–1702), deutscher Pädagoge